Den flyvende hollænder har flere betydninger:

 Den flyvende hollænder – myte fra 1600-tallet.
 Den flyvende hollænder (roman) – Roman af Frederick Marryat fra 1839.
 Den flyvende hollænder (opera) – Opera af Richard Wagner, komponeret i 1841. Handlingen i operaen udspiller sig ved den norske kyst i det 18. århundrede.
 Den flyvende hollænder (sang) – Sang af Sebastian fra musicalen Skatteøen.
 KLM Royal Dutch Airlines har igennem mange år haft øgenavnet "Den flyvende hollænder".